Список видів роду Vernonia:

Список, який містить 671 визнаний вид роду вернонія (Vernonia), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Vernonia на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Vernonia на сайті «International Plant Names Index» 
 Vernonia на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Vernonia на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Vernonia на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Vernonia
Vernonia